

Patronyme 
Blaeu

 Willem Blaeu (1571-1638), cartographe néerlandais ;
 Johannes Blaeu (1596-1673), son fils.

Voir aussi 

 (10652) Blaeu, astéroïde.

Blaeuw